Le mot graphe possède plusieurs significations. Il est notamment employé :
en mathématiques, et plus précisément :
 dans la théorie des ensembles, graphe d'une fonction (ou graphe ensembliste),
 dans la théorie des graphes, un graphe peut être orienté ou non orienté ; le plus souvent, c'est un graphe simple ;
 en informatique, on utilise les graphes comme type abstrait et comme structure de données.

Le mot graphe peut également désigner :
un certain type de graffiti, dont les lettres ont un volume.
par abus de langage, un graphique.